Zephyrhills puede hacer referencia a las siguientes localidades y lugares del condado de Pasco, Estado de Florida, en Estados Unidos:

Zephyrhills, ciudad;
Zephyrhills North, lugar designado en el censo;
Zephyrhills South, lugar designado en el censo; o
Zephyrhills West, lugar designado en el censo.